Есмералда има више значења:

 Есмералда (теленовела)
 Есмералда (фиктивни лик)
 Есмералда (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Есмералда, Самудио (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Есмералда (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Есмералда (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Есмералда (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Есмералда (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Есмералда (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Есмералда (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Есмералда, Гранха (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Есмералда (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Есмералда (Тепатласко де Идалго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Есмералда (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Есмералда (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Есмералда (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Есмералда (Бака), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Есмералда (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Есмералда (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Есмералда (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику